Kaprálová ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dora Kaprálová (* 1975), tschechische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Journalistin
 Vítězslava Kaprálová (1915–1940), tschechische Komponistin